Buccinum humphreysiana är en snäckart som beskrevs av Bennett 1825. Buccinum humphreysiana ingår i släktet Buccinum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
humphreysiana